een Frans eiland, zie Île d'Arz
de (enige) gemeente op het eiland, zie Île-d'Arz